W meteorologii:
 wyż baryczny
 wyż syberyjski
 wyż Azorski
 wyż Południowoatlantycki
 wyż Bermudzki
W demografii:
 wyż demograficzny
 wyż kompensacyjny
Potocznie:
 wyż. – skrót od wyżyna